Хато Ясухіро (яп. 波戸康広, нар. 4 травня 1976, Мінамі-Авадзі) — японський футболіст.
 Хато (тайфун) - тайфун 2017 р., район Тайваня, Гонконга.